Le genre Promerops comprend deux espèces de promérops, passereaux de la famille des Promeropidae.

Liste des espèces 
D'après la classification de référence (version 2.2, 2009) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :
 Promerops cafer – Promérops du Cap
 Promerops gurneyi – Promérops de Gurney

Liens externes 

 
 
 
 
 

Promeropidae

ru:Сахарные птицы